Перлево — название населённых пунктов:

Россия 
 Перлево — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Перлево — деревня в Старицком районе Тверской области.